Рибек () немецкая фамилия.

Известные носители:

 Эмиль Рибек (1853—1885) — немецкий путешественник, этнолог, минералог, естествоиспытатель и коллекционер-альтруист.
 Ян ван Рибек (1619—1677) — голландский исследователь и мореплаватель, основатель города Кейптаун (ЮАР).